Porwany za młodu – powieść Roberta L. Stevensona
 Porwany za młodu – film z 1917
 Porwany za młodu – film z 1938
 Porwany za młodu – film z 1948
 Porwany za młodu – film z 1960
 Porwany za młodu – film z 1971
 Porwany za młodu – film z 1986
 Porwany za młodu – film z 1995
  – serial z 1979